Pineapple Fever (Fiebre de Piña en el doblaje hispanoamericano) es un episodio de la sexta temporada de la serie Bob Esponja.

Sinopsis 

Bob Esponja y Patricio se preparan para ir a pescar medusas, pero, escuchan en televisión que una gran tormenta se acerca y deciden proteger con tablas la casa de Bob Esponja.Mientas tanto, Calamardo trata de depilarse las Cejas, pero, el ruido que Bob Esponja y patricio provocan, causa que Calamardo se arranque por completo la parte de arriba del ojo y recibir un golpe en la cabeza, entonces, va a casa de bob para reclamar pero se quedó tanto tiempo que la Tormenta ya había llegado, así que no podía salir de ahí, por tanto tiempo que comienzan a enloquecer por el hambre y al notar que Bob lo molestaba tanto, Calamardo decidió tomar la mitad de la casa para el solo, sin embargo, se arrepiente ya que se está muriendo de hambre pero al intentar cruzar, Bob Esponja lo evita porque había dicho que esa era su línea y que no lo dejaran pasar.

Después, cruza cuando bob se descuida y obtiene mucha comida del refrigerador de Bob Esponja y los 3 enloquecen por obtener esa comida, pero Calamardo llora y decide irse aun con la tormenta Patricio y Bob Esponja tratan de detenerlo pero Calamardo se va y cae, ya que la tormenta era solo en la casa de Bob Esponja.

Trivia 

 El episodio ya había sido emitido en Nickelodeon, pero fue emitido el 1.º de enero con el gráfico de NUEVO en Nick.
 Este episodio es igual a "Squdward's visit" por la tarjeta.
segunda vez que vemos un tornado de tierra la primera fue en pizza a domicilio

Personajes 
 Bob Esponja
 Calamardo
 Patricio
 Gary
 Informador de las noticias

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2009